YFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Reliance (Canada)